Brentano-Preis steht für:
 Clemens-Brentano-Preis, ein Förderpreis für Literatur
 Margherita-von-Brentano-Preis, ein Preis für Frauenförderung und Geschlechterforschung